Gai Popil·li Lenat, cònsol el  i el .
 Gai Popil·li Lenat, orador romà de final del .
 Gai Popil·li Lenat, militar romà del .